Фуникулёр Якури (, ) фуникулёр в городе Такамацу, Япония.

Линия фуникулёра ведёт на гору Гокен (Якури) к храму Якури-дзи. Оператором фуникулёра является частная компания Shikoku Cable. Помимо фуникулёра Якури, она также эксплуатирует несколько канатных дорог на Сикоку. Фуникулёр функционирует с 1931 года.

Технические данные:
 Протяжённость — 0,7 км
 Ширина колеи — 1067 мм
 Количество станций: 2
 Вертикальный перепад высот: 167 м

Ссылки 
 
 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1931 году
Появились в 1931 году в Японии
Транспортные здания и сооружения Японии
Железнодорожный транспорт Японии
Якури
Префектура Кагава